Klerk kan syfta på:

Personer 
Hans Klerk (Klärich) (1607–1679), svensk amiral
Michel de Klerk (1884–1923), nederländsk arkitekt
Peter de Klerk (född 1935), sydafrikansk racerförare
Frederik Willem de Klerk (1936–2021), sydafrikansk president
Miné de Klerk (född 2003), sydafrikansk friidrottare

Nederländska efternamn
Efternamn som syftar på yrken